Бедрихов може бити:

 Бедрихов (Бланско), насеље у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Бедрихов (Јаблонец на Ниси), насеље у округу Јаблонец на Ниси, Либеречки крај, Чешка Република